SM U-60 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 SM U-60 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-20; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-60

Zobacz też 
 U-60

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich